Всё, что имеет значение () — немецкая мыльная опера, выходящая по будням с 4 сентября 2006 года на канале RTL. Главную песню «Nie genug» из заставки сериала исполняет известная в Австрии поп-рок-певица Кристина Штюрмер. В начале сериал имел довольно низкие рейтинги, но вскоре превысил средние показатели по каналу. Сериал также транслируется во Франции, Швейцарии и Квебеке.

Сюжет 
Первоначально сериал планировался в жанре теленовеллы под названием «Мечта Дианы» (), поэтому первые серии концентрируются на главной героине — Диане Зоммер (в исполнении Тани Шевченко). Диана — 23-летняя девушка из рабочей семьи. Она работает курьером, но её мечта — стать фигуристкой. Однажды, когда она ночью тайком катается на катке, её замечает шеф спортконцерна Юлиан Херцог и приводит её на тренировки. Диана влюбляется в Юлиана с первого взгляда, но он встречается с Дженни Штайнкамп — дочерью владельца концерна и вице-чемпионкой Германии по фигурному катанию. Дженни пытается всеми путями убрать с пути Диану, в которой видит не только конкурентку в делах любовных, но и в спорте.

Вскоре после начала съёмок продюсерами сериала было принято решение трансформировать сериал в мыльную оперу и дать ему новое название. Роли Дианы со временем уделяется всё меньше внимания, а затем она вовсе уходит из сериала. Сюжет сериала вертится вокруг спортивного центра Штайнкампов и его обитателей.

В ролях 
 Ульрике Рёзеберг — Аннет Бергман
 Сильван-Пьер Лайрих — Рихард Штайнкамп
 Татьяна Клазинг — Симоне Штайнкамп
 Даниэль Айхингер — Аксель Штайнкамп-Шварц
 Сэм Айзенштайн — Мариан Эзтюрк
 Юлия Аугустин — Ванесса Штайнкамп
 Деннис Грабош — Роман Вильд
 Андре Дитц — Инго Цадек
 Жюльетт Менке — Лена фон Альтенбург
 Игорь Долгачев — Дениз Эзтюрк
 Франсиско Медина — Максимилиан фон Альтенбург
 Йорг Роде — Бен Штайнкамп #2
 Анна-Катарина Замзель — Катя Бергман
 Аня Нидик — Изабель Штайнкамп
 Михаэль Кюль — Флориан Вильд
 Хайке Тринкер — Клаудия Бергман
 Юлия Энгельман — Франциска Штайнкамп
 Сюзанна Шленциг — Ютта Зоммер
 Ян-Никлас Берг — Бен Штайнкамп #1
 Андреас Зайферт — Лутц Хофман
 Армин Даллапиккола — Дитер Зоммер
 Торстен Грассхоф — Джулиан Херцог
 Андре Эммануэль Камински — Тим Херцог
 Регина Зайдлер — Надя Рошински #1
 Кристиана Климт — Дженни Штайнкамп #1
 Биргит Вюрц — Надя Рошински #2
 Таня Шевченко — Диана Зоммер
 Мария Ведиг — Джульетта Зоммер
 Натали Тиде — Нина Зоммер
 Штефен Дюрр — Мике Хартвиг
 Тобиас Лихт — Ларс Бергер
 Надин Реннак — Стелла Коретти
 Норман Калле — Оливер Зоммер
 Нина Ботт — Селин Зоммер
 Сильвия Малин — Дженни Штайнкамп #2
 Кристоф Хумниг — Томас Альбрехт Райхенбах

Ссылки 
 Официальная страница сериала на сайте RTL 
 Официальный фан-клуб сериала  
 «Всё, что имеет значение» на soapspoiler.de 
 Wiki-проект по сериалу 

Мыльные оперы Германии
Телесериалы Германии 2006 года
Телесериалы RTL
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Эссене
Телесериалы UFA Serial Drama